Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 10. и 12. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016, бранио је Роберт Собера из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 36. такмичара из 21 земље.

  Неутрални атлетичари (3)
  Белгија (2)
  Белорусија (1)
  Грчка (1)
  Италија (1)
  Кипар (1)
  Летонија (1)
  Немачка (3)
  Норвешка (2)
  Пољска (3)
  Португалија (1)
  Уједињено Краљевство (2) 
  Украјина (1)
  Финска (3)
  Француска (3)
  Холандина (1)
  Хрватска (1)
  Чешка (1)
  Швајцарска (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских скакача мотком 2018. године до почетка првенства (9. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Рено Лавилени ||  || 5,95 || 14. април || style="text-align:center;"| 2. СРЛ, 
|-
| 2. || Пјотр Лисек||  || 5,94 НР || 1. август || style="text-align:center;"| 3. СРЛ
|-
| 3. || Павел Војћеховски||  || 5,93 || 15. јул || style="text-align:center;"| 6. СРЛ
|-
| 4. || Рафаел Холцдепе||  || 5,81 || 19. јул || style="text-align:center;"| 7. СРЛ
|-
| 5. || Стенли Жозеф||  || 5,72 || 23. јун|| style="text-align:center;"| =11. СРЛ
|-
| 5. || Арно Арт||  || 5,72 || 18. јул || style="text-align:center;"| =11. СРЛ
|-
| 7. || Иван Хорват||   || 5,71 НР|| 29. јул || style="text-align:center;"| 15. СРЛ
|-
| 8. || Аксел Шапел||  || 5,70 || 8. јул || style="text-align:center;"| =17. СРЛ
|-
| 9.. || Алиун Сан||  || 5,70 || 20. мај || style="text-align:center;"| =17. СРЛ
|-
| 10. ||Рутгер Копелар|| align=left| || 5,70 || 9. јун || style="text-align:center;"| =17. СРЛ
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама 36 такмичара подељено је у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 5,66 м (КВ), коју нико није прескочи, па су се по шест првопласираних у обе групе квалификовало за финале (кв''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици на отвореном